

Wydarzenia 

 Po objęciu w roku poprzednim dziewiątego konsulatu Oktawian August przybył do Rzymu
 Prefekt Egiptu Gajusz Petroniusz odparł najazd Nubijczyków